Ngbandi peut désigner :
 les Ngbandi, un peuple d'Afrique centrale.
 le ngbandi, une langue adamawa-oubanguienne.
 le ngbandi du Nord.
 le ngbandi du Sud.
 Small Ngbandi, un village du Cameroun faisant partie de la commune de Mbonge.
 Big Ngbandi, un village du Cameroun faisant partie de la commune de Mbonge.

Homonymie de toponyme